Masłowka, Masliwka – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 

 Masłowka – wieś w rejonie prochorowskim obwodu biełgorodzkiego
 Masłowka – wieś w rejonie rowieńskim obwodu biełgorodzkiego
 Masłowka – wieś w rejonie wałujskim obwodu biełgorodzkiego
 Masłowka – wieś w obwodzie briańskim
 Masłowka – wieś w Czuwaszji
 Masłowka – wieś w rejonie bolszesołdatskim obwodu kurskiego
 Masłowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Masłowka – wieś w rejonie pristieńskim obwodu kurskiego
 Masłowka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Masłowka – wieś w obwodzie lipieckim
 Masłowka – wieś w Mordowii
 Masłowka – wieś w obwodzie moskiewskim
 Masłowka – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Masłowka – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Masłowka – wieś w obwodzie orłowskim
 Masłowka – wieś w rejonie narowczatskim obwodu penzeńskiego
 Masłowka – wieś w rejonie tamalińskim obwodu penzeńskiego
 Masłowka – wieś w obwodzie smoleńskim
 Masłowka – wieś w obwodzie swierdłowskim
 Masłowka – wieś w rejonie rżaksińskim obwodu tambowskiego
 Masłowka – wieś w rejonie tambowskim obwodu tambowskiego
 Masłowka – wieś w rejonie umiotskim obwodu tambowskiego
 Masłowka – wieś w rejonie uwarowskim obwodu tambowskiego
 Masłowka – wieś w rejonie aleksiejewskim Tatarstanu
 Masłowka – wieś w rejonie rybno-słobodskim Tatarstanu
 Masłowka – wieś w rejonie odojewskim obwodu tulskiego
 Masłowka – wieś w rejonie wieniowskim obwodu tulskiego
 Masłowka – wieś w obwodzie woroneskim

Ukraina 

 Masliwka – wieś w obwodzie charkowskim
 Masliwka – wieś w obwodzie chersońskim
 Masliwka – wieś w obwodzie kijowskim
 Masliwka – wieś w obwodzie ługańskim

Także 
 Masłowka – rzeka w obwodzie nowogrodzkim, lewy dopływ Szulgi w dorzeczu Łowacia